Жуан-Песоа:

 Жуан-Песоа — город в Бразилии, столица штата Параиба.
 Жуан-Песоа — агломерация в Бразилии, штат Параиба.
 Жуан-Песоа — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба.